Александр Говорунов:
 Говорунов, Александр Васильевич — кандидат философских наук, доцент кафедры философской антропологии философского факультета СПбГУ.
 Говорунов, Александр Николаевич — вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель ОАО «Северо-Западный банк Сбербанка России».